Грендель:

 Грендель — один из главных антагонистов поэмы «Беовульф».
 Grendel — голландская аггротех-группа.
 Грендель (ихтиозавр) (Grendelius) — ихтиозавр позднего юрского периода, чьи останки найдены в Великобритании и России.
 6,5×39 мм Grendel —  малоимпульсный промежуточный унитарный патрон центрального воспламенения.
 Грендель, Эжен Эмиль Поль (более известен как Поль Элюар; 1895—1952) — французский поэт, выпустивший более сотни поэтических сборников.

См. также 
 Мать Гренделя
 Беовульф и Грендель